Drei Männer im Schnee ist der Titel von:

 Drei Männer im Schnee, Roman von Erich Kästner (1934)
 Drei Männer im Schnee (1955), Spielfilm von Kurt Hoffmann (1955)
 Drei Männer im Schnee (1974), Spielfilm von Alfred Vohrer (1974)
 Drei Männer im Schnee (Operette), Operette von Thomas Pigor (2019)